Pyriporoides är ett släkte av mossdjur. Pyriporoides ingår i familjen Calloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Pyriporoides